

Matematica 
Numeri pari e dispari
Funzioni pari e dispari

Cinema 
Pari e dispari  – film italiano di Sergio Corbucci del 1978 con Bud Spencer e Terence Hill

Altro 
Pari e dispari o più correttamente Pari o dispari – tecnica di sorteggio usata soprattutto nei giochi infantili
 Pali e Dispari, duo comico italiano

Pagine correlate 
Pari  – pagina di disambigua
Dispari  – pagina di disambigua